«Hovertravel» — британская транспортная компания, дочернее предприятие компании «Bland Group». Использует суда на воздушной подушке. Осуществляет пассажирские перевозки через пролив Те-Солент между городами Саутси, пригородом Портсмута, и Райдом на острове Уайт. Штаб-квартира в городе Саутси.

История 

Основана в 1965 году.

Саутси 

Суда компании отправляются из Саутси со специальной площадки на набережной Кларенс Эспланад. Ближайшие железнодорожные станции — «Портсмут Харбор» и «Портсмут и Саутси» на расстоянии в несколько сот метров к северу.

Райд 

В Райд суда прибывают на специальную площадку на набережной, в непосредственной близости от железнодорожной станции Островной линии «Райд Эспланад». Вместе с железнодорожной станцией, автобусной станцией и стоянкой такси площадка образует транспортный комплекс под названием «Райд Транспорт Интерчейндж».

Суда 
Использует суда на воздушной подушке:
 AP1-88 - «Freedom 90» (с 1990 года)
 AP1-88 - «Island Express» (с 2002)
 BHT130 - «Solent Express» (с 2007)

С 1965 года использовались суда серии SR.N6.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании «Hovertravel»

Судоходные компании Великобритании
Транспорт острова Уайт
Суда на воздушной подушке
Хэмпшир